Shreve kan som auktorsförkortning betyda:

 Benjamin Shreve
 Forrest Shreve

Robotskapade auktorsförkortningar